Quenelle especialidad gastronómica francesa, típica de la región de Lyon.
 Quenelle (gesto) popularizado por el comediante francés Dieudonné M'bala M'bala.